Pará de Minas (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Pará de Minas (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais